Бибер може да се односи на:

 Бибер, биљка и зачин
 Бибер (музички састав)
 Biber (LaTeX)